Peak House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Peak House (Kentucky), ID-Nr. 84002057
 Peak House (Massachusetts), ID-Nr. 75000288